Немања Петровић је име и презиме следећих људи:

 Немања Петровић (1992), српски фудбалер који тренутно наступа за ТСЦ из Бачке Тополе
 Немања 3. Петровић (1992), српски фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Сремске Митровице

Референце